У фіналі Бйорн Борг переміг Іліє Настасе з рахунком 6–4, 6–2, 9–7.

Сіяні гравці 

Номери 11 та 15 посіву знялись до початку турніру через травму. Їхні місця в турнірній сітці зайняли щасливі лузери відповідно Джон Голледей та Мілан Голечек.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1976 Wimbledon Men's Singles draw 

1976 у тенісі
Вімблдонський турнір